Аска́ров (Аска́рова) — фамилия. Известные носители:

 Аскаров, Абен — председатель Кзыл-Ординского облисполкома (1963—1971).
 Аскаров, Азимжан (1951—2020) — киргизский журналист и правозащитник.
 Аскаров, Алексей Алексеевич (1901—1971) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Аскаров, Алибек (род. 1951) — казахский писатель, полиграфист.
 Аскаров, Асанбай Аскарулы (1922—2001) — советский и казахский государственный и партийный деятель.
 Аскаров, Аскар Сайпулаевич (род. 1992) — российский боец смешанных боевых искусств.
 Аскаров, Ахмадали Аскарович (род. 1935) — советский узбекский археолог, историк, педагог.
 Аскаров, Герман Карлович (1882—1937?) — русский анархист.
 Аскаров, Ержан (род. 1985) — киргизский легкоатлет.
 Аскаров, Канат (род. 1947) — депутат ВС РК XIII созыва.
 Аскаров, Мирходжи Аскарович (1931—2020) — узбекский учёный-химик.
 Аскаров, Салават Ахметович (1946—2019) — советский и российский певец.
 Аскаров, Салимгарей Сахибгареевич (1936—1991) — старший аппаратчик, Герой Социалистического Труда.
 Аскаров, Сардорбек Джахангирович (род. 1987) — киргизский футболист.
 Аскаров, Тендик Аскарович (1937—2019) — киргизский литературовед и критик.
 Аскаров, Юрий Юсуфович (род. 1977) — российский эстрадный артист, актёр, юморист, пародист, телеведущий и кавээнщик.
 Аскаров, Ярослав Владимирович (род. 2002) — российский хоккеист.

Аскарова 
 Аскарова, Сафият Нухбековна (1907—1955) — дагестанская актриса немого кино.
 Аскарова, Таджихон (1914—?) — советский политический деятель, депутат ВС СССР.
 Аскарова, Шынар Мукановна (род. 1972) — казахская актриса кино и театра, телеведущая.